Mīrābād är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Nimruz, i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul. Mīrābād ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mīrābād är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Mīrābād. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Mīrābād är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Mīrābād är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Nimruz